Болховское — название населённых пунктов в России:
 Болховское — село в Задонском районе Липецкой области.
 Болховское — село в Сеченовском районе Нижегородской области.

См. также 
 Болховское сражение